Сапожки — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Сапожки — деревня в Кормянском районе Гомельской области.

Россия 
 Сапожки — деревня в Пучежском районе Ивановской области.

Другое 
 «Сапожки» — советский короткометражный фильм 1972 года по одноимённому рассказу Василия Шукшина.

См. также 
 Сапоги